Living with War: «In the Beginning» (также известен как Living with War — Raw) — двадцать девятый студийный альбом канадского автора-исполнителя Нила Янга, изданный в 2006 году

Об альбоме 
Living with War: «In the Beginning» представляет собой сырую, черновую версию альбома Living with War, выпущенную в основном для интернет-магазинов. Альбом содержит первоначальные студийные записи, не подвергшиеся последующей обработке и хоровому аккомпанементу. Особый интерес это представляет в таких песнях как «The Restless Consumer», «Shock and Awe», «Flags of Freedom» и «Let’s Impeach the President», которые сделали Living with War уникальным музыкальным заявлением, вызвавшим бурную политическую реакцию.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 Living With War: «In the Beginning» на сайте Discogs 

Альбомы Нила Янга
Альбомы Reprise Records